Крылья голубки — роман Генри Джеймса
 Крылья голубки — фильм режиссёра Бенуа Жако (1981)
 Крылья голубки — фильм режиссёра Йена Софтли (1997)